Melanaphis är ett släkte av insekter som beskrevs av Van der Goot 1917. Melanaphis ingår i familjen långrörsbladlöss. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Långrörsbladlöss
Melanaphis